Air Tahoma, een voormalige Amerikaanse cargo-luchtvaartmaatschappij
 Tahoma (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Tahoma (lettertype), een schreefloos lettertype in 1994 ontworpen door Matthew Carter voor Microsoft
 Tahoma (meer), een meer in de Amerikaanse staat North Carolina